7-я стрелковая дивизия — воинское соединение СССР в Великой Отечественной войне

 7-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — «Черниговская», сформирована в 1918 году
 7-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — «Эстонская», сформирована в 1941 году